Чемпионат Великобритании по снукеру 1998 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 16 по 29 ноября 1998 года в Борнмуте, Англия. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, выигравший в финале у Мэттью Стивенса со счётом 10:6.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 75 000
 Финалист: £ 39 000
 Полуфиналисты: £ 19 750
 Четвертьфиналисты: £ 10 080
 1/8 финала: £ 5 525
 1/16 финала: £ 3 450
 1/32 финала: £ 2 950
 Высший брейк: £ 5 000
 Общий призовой фонд: £ 460 000

Высший брейк 

 141 — Джон Хиггинс

Результаты

Предварительные раунды 

'Первый раунд Матчи из 17 фреймов 

 Джон Рид П:отказ Ронни О'Салливан 
 Род Лоулер 9:4 Джейми Бёрнетт 
 Стивен Ли 9:4 Стив Джадд 
 Мэттью Стивенс 9:7 Брэдли Джонс 
 Мэттью Коуч 9:3 Джеймс Уоттана 
 Марко Фу 9:4 Гэри Уилкинсон 
 Майкл Холт 9:7 Алан Макманус 
 Грэм Дотт 9:7 Джерард Грин 
 Марк Уильямс 9:3 Джимми Мики 
 Доминик Дэйл 9:4 Дэвид Грэй 
 Найджел Бонд 9:6 Питер Лайнс 
 Дэйв Харольд 9:6 Дин О'Кейн 
 Энтони Хэмилтон 9:4 Тони Чеппел 
 Фергал О’Брайен 9:2 Пол Уайкс 
 Кен Доэрти 9:0 Джон Ларднер 
 Мартин Кларк 9:8 Джо Перри 
 Маркус Кэмпбелл 9:0 Стивен Хендри 
 Квинтен Ханн 9:3 Билли Снэддон 
 Стив Дэвис 9:4 Грэм Хорн 
 Энди Хикс 9:6 Джимми Уитти 
 Джо Свэйл 9:8 Марк Кинг 
 Пол Хантер 9:3 Ли Уокер 
 Пол Дэвис 9:4 Питер Эбдон 
 Джимми Уайт 9:3 Джонатан Бёрч 
 Джон Пэррот 9:8 Юэн Хендерсон 
 Стив Джеймс 9:7 Даррен Морган 
 Гэри Понтинг 9:8 Тони Драго 
 Патрик Уоллес 9:7 Крис Смолл 
 Ли Ричардсон 9:8 Ален Робиду 
 Терри Мёрфи 9:3 Нил Фудс 
 Джон Хиггинс 9:1 Дэвид Ро 
 Брайан Морган 9:4 Тони Джонс 

Второй раунд 

''Матчи из 17 фреймов 

 Род Лоулер 9:5 Джон Рид 
 Мэттью Стивенс 9:6 Стивен Ли 
 Мэттью Коуч 9:6 Марко Фу 
 Майкл Холт 9:1 Грэм Дотт 
 Марк Уильямс 9:4 Доминик Дэйл 
 Дэйв Харольд 9:5 Найджел Бонд 
 Фергал О’Брайен 9:8 Энтони Хэмилтон 
 Кен Доэрти 9:7 Мартин Кларк 
 Маркус Кэмпбелл 9:5 Квинтен Ханн 
 Стив Дэвис 9:2 Энди Хикс 
 Пол Хантер 9:6 Джо Свэйл 
 Джимми Уайт 9:4 Пол Дэвис 
 Джон Пэррот 9:3 Стив Джеймс 
 Гэри Понтинг 9:8 Патрик Уоллес 
 Терри Мёрфи 9:3 Ли Ричардсон 
 Джон Хиггинс 9''':4 Брайан Морган

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1998 год в снукере